Alger Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alger Lake (Michigan)
 Alger Lake (Minnesota)
 Alger Lake (Oregon)